El término Cashibo puede hacer referencia a:

Cashibo-Cacataibo, etnia de la amazonia peruana;
Cashibo, misión religiosa suiza en la amazonia peruana;
Loricariichthys cashibo, especie de peces del río Amazonas;